KBU's Pokalturnering 1910 var den første udgave af KBU's Pokalturnering, og turneringen havde deltagelse af 10 hold. De første kampe i turneringen blev spillet den 11. september 1910.

Finalen blev afviklet på B.93's bane den 23. oktober 1910 med start kl. 14:00. 6.000 tilskuere overværede, at hjemmeholdet besejrede KB med 2-0 og dermed blev de første vindere af KBU's Pokalturnering. Et kvarter før tid bragte Alf Olsen B.93 foran med 1-0, men samtidig brækkede han benet, og hans holdkammerater måtte derfor fuldføre kampen med 10 spillere. Kort før tid øgedes føringen til 2-0 på et straffespark eksekveret af Harald Hansen.

Publikumsinteressen for pokalkampene viste sig at være større end ved de almindelige turneringskampe.

Resultater

Ottendedelsfinaler

Kvartfinaler 

B 1903 var oversidder i kvartfinalerne, og holdet gik derfor uden kamp videre til semifinalerne.

Semifinale 

KB var oversidder i semifinalerne, og gik derfor videre til finalen uden kamp, mens de to andre hold spillede om den anden finaleplads.

Finale 

Finalen blev afviklet på B.93's bane den 23. oktober 1910 med start kl. 14:00 under ledelse af dommer Aage Rasmussen. 6.000 tilskuere var vidne til en jævnbyrdig og målløs første halvleg, men målene kom i anden halvleg. Et kvarter før tid bragte Alf Olsen B.93 foran med 1-0, men samtidig brækkede han benet, og hans holdkammerater måtte derfor fuldføre kampen med 10 spillere. Kort før tid blev B.93 tildelt et straffespark, dømt mod Kristian Middelboe for hånd på bolden, og sparket blev eksekveret af Harald Hansen, der øgede sit holds føring til 2-0.

Kilder 
 Johs. Gandil: Dansk fodbold (Sportsbladets Forlag, 1935)
 Steen Ankerdal og Niels Rasmussen: På banen – med københavnsk fodbold gennem 100 år (KBU, 2003)

Noter 

Fodbold i 1910
Sæsoner i KBU's Pokalturnering